Bovenburen (Friesland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân
 Bovenburen (Winschoten), een voormalige buurtschap bij Winschoten